Чува́шские Иша́ки () — деревня в Батыревском районе Чувашской Республики России. Входит в состав Долгоостровского сельского поселения.

География 
Расположена в северной части района, на берегу реки Чесночной (Чесноковки). Расстояние до Чебоксар 134 км, до районного центра — села Батырево — 11 км, до железнодорожной станции 47 км.

История 
Основана в XVII веке переселенцами из деревни Ишаки (ныне — село Ишаки Чебоксарского района).
Деревне Чувашские Ишаки положил начало род Шуруха более 200 лет назад, переселившийся из дер. Ишаки (ныне село Чебоксарского района)..

Жители — до 1724 года ясачные люди, до 1835 года — государственные, до 1863 года — удельные крестьяне; занимались земледелием, животноводством, пчеловодством, портняжным, плотницким промыслами, нанимались лесными сторожами, чернорабочими. 

1 октября 1897 года открыта церковноприходская школа. В начале XX века действовали 4 промышленных заведения. В 1928 году образован колхоз «Пламя Октября».

Административно-территориальная принадлежность 
В 1780 году при создании Симбирского наместничества, деревня Ишакова, крещёных чуваш, вошла в состав Буинского уезда.

С 1796 года деревня Ишаково входила в состав Батыревской волости Буинского уезда Симбирской губернии.

В 1835—1863 годах — в составе Батыревского удельного приказа.

До 2 августа 1920 года — в составе Батыревской волости Буинского уезда Симбирской губернии, с 3 августа по 4 октября 1920 года — в Батыревской волости Цивильского уезда Казанской губернии / Чувашской автономной области, с 5 октября 1920 года до 1921 года — в Ибресинском районе Цивильского уезда Чувашской автономной области, в 1921—1927 годах — в Батыревской волости Батыревского уезда Чувашской АССР, в 1927—1935 годах деревня находилась в составе Большебатыревского района, с 1935 года — в Батыревском районе (в 1935—1939 годах район назывался Батыревским, позднее, в 1939—1957 годах — Чкаловским, позже — вновь Батыревским). 

В Казанской губернии деревня относилась к Староарабосинской волости Цивильского уезда.

Население 

По данным Всероссийской переписи населения 2002 года в деревне проживали 342 человека, преобладающая национальность — чуваши (100%).

Инфраструктура 
В деревне имеется часовня Сергия Радонежского.

По инициативе ректора Чувашского государственного университета им. И. Н. Ульянова Льва Куракова в деревне открыто структурное подразделение вуза — Дом знаний.

Функционирует начальная школа — детский сад. С 5 класса дети обучаются в Долгоостровской средней общеобразовательной школе.

Памятники и памятные места 
 Памятник героям, павшим в годы Великой Отечественной войны 1941—1945 годов (ул. Школьная).

Уроженцы 
 Кураков, Лев Пантелеймонович — член Совета Федерации в 1998-2000 годах.

См. также 
 Ишаки — село в Чебоксарском районе Чувашской Республики.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Населенные пункты Чувашии
 Чӑваш Ишекӗнче фермер палӑк лартма пулӑшнӑ
 Патăрьел районĕнче асăну комплексĕ уçăлчĕ

Населённые пункты Батыревского района
Населённые пункты, основанные в XVII веке